Heuberggraben ist ein Gewässername:

 Heuberggraben (Alpbach), linker Zufluss des Alpbachs (zur Leitzach) an der Heubergalm, Gemeinde Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern
 Heuberggraben (Gerbersbach), linker Zufluss des Gebersbachs (zum Brühlbach, zur Steinach, zur Waldach) bei Salzstetten, Gemeinde Waldachtal, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg 
 Heuberggraben (Perschling), rechter Zufluss der Perschling bei Heuberg (Gemeinde Pyhra), Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Heuberggraben (Rot), rechter Zufluss der Rot (zur Donau) entlang der Markungsgrenze des Ortsteils Rot zu Burgrieden, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg